Sándor Zsolt (1968) matematikus, közgazdász
Sándor Zsolt (1968) katonatiszt, dandártábornok